Padgett est un patronyme porté notamment par :

 Abigail Padgett (née en 1942), écrivaine américaine de roman policier ;
 Keith Padgett, chef de l'exécutif des îles Malouines depuis le  ;
 Scott Padgett (né en 1976 ), joueur américain de basket-ball ;
 Travis Padgett (né en 1986), athlète américain spécialiste du 100 mètres et du 200 mètres.

Pseudonyme 
 Lewis Padgett, pseudonyme collectif d'un couple d'écrivains de science-fiction, Henry Kuttner et Catherine Lucille Moore.

Homonymie de patronyme